Tervel da Bulgária, imperador da bulgária no início do século VIII
Município de Tervel, município búlgaro que contém uma cidade e 25 vilas.
Tervel (cidade), cidade búlgara que é a capital do município de Tervel.

Desambiguação